Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1948 te Londen.

Mannen 
De 18 deelnemende landen werden over 6 groepen verdeeld. De beste 2 landen van iedere groep gingen naar de tweede ronde. Hier werden de 12 landen verdeeld over 4 groepen.
De beste 2 landen van iedere groep gingen naar de derde ronde, verdeeld over 2 groepen. De nummers 1 en 2 van iedere groep speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 om de plaatsen 5 t/m 8.
Onderlinge resultaten telden voor het gehele toernooi.

Eerste ronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Groep D 

Eindstand Groep D

Groep E 

Eindstand Groep E

Groep F 

Eindstand Groep F

Tweede ronde

Groep G 

Eindstand Groep G

Groep H 

Eindstand Groep H

Groep I 

Eindstand Groep I

Groep J 

Eindstand Groep J

Derde ronde

Groep K 

Eindstand Groep K

Groep L 

Eindstand Groep L

Finale ronde

Groep plaats 1/4 

Eindstand Groep plaats 1/4

Groep plaats 5/8 

Eindstand Groep plaats 5/8

Eindrangschikking

Nederlands team 
Voor Nederland speelden mee:
 Cor Braasem (aanvoerder)
 Ruud van Feggelen
 Henny Keetelaar
 Nijs Korevaar
 Joop Rohner
 Frits Ruimschotel
 Piet Salomons
 Frits Smol
 Hans Stam
 Joop Cabout

 Frans Kuypers (coach)

Externe link 
 Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1948

Waterpolo
1948